Austro-węgierskie pułki piechoty:
 83 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883-1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 83

Polskie pułki piechoty:
 83 Pułk Strzelców Poleskich (1918-1939)
 83 Pułk Piechoty – pułk ludowego Wojska Polskiego  sformowany w 1951; wchodził w skład 25 DP; stacjonował w Chełmie; w 1952 podporządkowany 3DP; niedługo potem rozformowany.

Niemiecki pułk piechoty:
 83 Pułk Piechoty im. von Witticha (3 Heski) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Kassel i Arolsen; sformowany 22 listopada 1813; przydział w 1914: XI Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjski pułk piechoty:
 83 Samurski Pułk Piechoty (ros. 83-й пехотный Самурский полк) – pułk piechoty Białych podczas rosyjskiej wojny domowej